Wurtz ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Adolphe Wurtz (1817–1884), französischer Chemiker
 Francis Wurtz (* 1948), französischer Politiker
 Johannes Wurtz (* 1992), deutscher Fußballspieler
 Johannes Wurtz (Schriftsteller) (1908–1991), donauschwäbischer Schriftsteller
 Robert Wurtz (* 1941), französischer Fußballschiedsrichter
 Robert H. Wurtz (* 1936), US-amerikanischer Neurobiologe
 Suzanne Wurtz (1900–1982), französische Schwimmerin 

Siehe auch:
 Wurz
 Wurts
 Würtz
 Wurtz-Fittig-Synthese
 Wurtzsche Synthese